Por la mañana puede tratarse de:
 Por la mañana, un programa de televisión español de La 1 dirigido y presentado por Jesús Hermida entre 1987 y 1989.
 Por la mañana, un programa de televisión español de La 1 presentado por Inés Ballester entre 2002 y 2008.
 Por la mañana, una canción de la banda colombiana The Speakers del álbum En el maravilloso mundo de Ingesón (1968).